Fictief figuur
 Eddy Truyens, ook gekend als Snelle Eddy, typetje van de Belgische acteur en komiek Chris Van den Durpel

Personen met de achternaam Truyens
 Bert Truyens, Belgisch vakbondsman
 Donna-Donny Truyens, Belgisch turner
 Jérôme Truyens, Belgisch hockeyer
 Joseph Truyens, Belgisch politicus

Zie ook 
 Truijens (doorverwijspagina)
 Truyen (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam